Saint-Maixant – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Akwitania, w departamencie Gironde.
 Saint-Maixant – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Limousin, w departamencie Creuse.